Csehország
 Chotěšov, település a Dél-plzeňi járásban
 Chotěšov, település a Litoměřicei járásban
 Chotěšov, Jesenice településrésze a Rakovníki járásban
 Chotěšov, Velhartice településrésze a Klatovyi járásban